Perućko jezero, akumulacijsko jezero
 HE Peruća, brana i hidroelektrana na rijeci Cetini
 Operacija Peruća, operacija HV-a iz 1993. kojom je oslobođena brana Peruća